Rzut oszczepem kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie.

Tytułu mistrzowskiego z 2014 roku nie obroniła Barbora Špotáková.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy oraz najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie przed rozpoczęciem mistrzostw.

Przebieg zawodów

Eliminacje 
 Minimum kwalifikacyjne: 60.00 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q). Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Rzut oszczepem kobiet